Анатолий Николаевич Егоров:
 Егоров, Анатолий Николаевич (1927—2005) — советский футболист, тренер, белорусский футбольный функционерУмер Анатолий Егоров - Прессбол.
 Егоров, Анатолий Николаевич (1946—2009) — советский и российский военный деятель, генерал-майор милиции. Егоров, Анатолий Николаевич (род. 1948) — советский и российский художник.

 Примечания